Кован Дейк:
 Дейк, Кован, младший (род. 1916) — нидерландский театральный актёр.
 Дейк, Кован, старший (1881—1937) — нидерландский театральный актёр.